Die FIA-Formel-3-Meisterschaft 2019 war die erste Saison der FIA-Formel-3-Meisterschaft und die zehnte Saison der Rennserie (inkl. der Jahre als GP3-Serie) insgesamt. Es gab 16 Rennen, die Meisterschaft begann am 11. Mai in Montmeló und endete am 29. September in Sotschi. Robert Schwarzman gewann die Fahrerwertung und Prema Racing die Teamwertung.

Änderungen 2019 

Die Rennserie wurde 2019 als Nachfolger für die beinahe immer im Rahmenprogramm der Formel 1 stattfindenden GP3-Serie und der von der FIA ausgetragenen europäischen Formel-3-Meisterschaft gegründet. Diese Entscheidung wurde bereits am 13. März 2017 getroffen, am 10. März 2018 wurde die neue FIA-Formel-3-Meisterschaft offiziell vorgestellt. Als Grund dafür wurde die Neustrukturierung der Nachwuchsrennserien angegeben da bereits die GP2-Serie im Vorjahr in die FIA-Formel-2-Meisterschaft umgewandelt wurde und das Konzept der nationalen Formel-4-Meisterschaften gut angenommen und weiter ausgebaut wurde. Mit der Einführung einer nun von der FIA organisierten internationalen Formel-3-Rennserie ist der angestrebte standardisierte Pfad vom Kartsport zur Formel 1 endgültig geebnet.

Technisches Reglement 
Mit der Zusammenlegung wurde auch ein brandneues Chassis für die neue Rennserie präsentiert: der Dallara F3 2019. Das Chassis ähnelt dem des Vorgängers stark, es beinhaltet die neuesten Sicherheitsstandards der Formel 1 wie das Halo-System. Als Motor wird weiterhin ein 3,4-Liter-V6-Motor von Mecachrome eingesetzt.

Teams 
ART Grand Prix, Campos Racing, Jenzer Motorsport, MP Motorsport und Trident starteten 2018 in der GP3-Serie, Carlin, Hitech Grand Prix sowie Prema Racing starteten 2018 in der Europäischen Formel-3-Meisterschaft. HWA Racelab und Charouz Racing System traten 2018 in keiner Formel-3-Serie an.

Teams und Fahrer 
Alle Teams verwendeten das Dallara-Chassis F3 2019, 3,4-Liter-V6-Motoren von Mecachrome und Reifen von Pirelli.

Rennkalender 
Es fanden acht Rennwochenenden statt, es befanden sich alle Veranstaltungen im Rahmenprogramm der Formel-1-Weltmeisterschaft.

Wertung

Punktesystem 
Beim Hauptrennen (HAU) bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e), beim Sprintrennen (SPR) erhielten die ersten acht des Rennens 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab vier Punkte für die Pole-Position im Hauptrennen und zwei Punkte für die schnellste Rennrunde, sofern der jeweilige Fahrer im Rennen in den Top-Zehn klassifiziert war.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 
 Offizielle Website der FIA-Formel-3-Meisterschaft

Einzelnachweise 

2019
Motorsportsaison 2019